La locution baptême des adultes peut faire référence :
 au baptême chrétien administré à l'âge adulte à une personne n'ayant pas été baptisée enfant et souhaitant entrer pleinement dans la communauté chrétienne de son choix, cela pouvant être le cas dans les églises chrétiennes pratiquant usuellement le baptême des enfants comme dans celles ne le pratiquant pas ;
 au "baptême du croyant", pratique et théologie selon laquelle le baptême ne peut se faire qu'à l'âge adulte après une nouvelle naissance et une profession de foi, en pleine conscience de la signification de ce geste ; ce point de vue théologique se rencontre principalement dans le cadre d'églises évangéliques.